Макарий (митрополит Московский)
 Макарий (Булгаков) - митрополит Московский.
 Макарий (Невский) - митрополит Московский.